«Baila Conmigo» () — песня, записанная американской певицей Селеной Гомес и пуэрто-риканским певцом . Композиция была выпущена 29 января 2021 года на лейбле Interscope Records в качестве второго сингла из дебютного мини-альбома Гомес Revelación (2021). Это второй испаноязычный сингл Гомес, первым из которых стал «De Una Vez», выпущенный двумя неделями ранее. Сингл «Baila Conmigo» вошёл в десятку лучших в чартах Hot Latin Songs Аргентины, Испании, Мексики и США.

Предыстория 
В декабре 2020 года Гомес заявила, что у неё «готовится целый маленький сосуд хороших вещей», и Billboard указал, что это «может включать испаноязычный проект». В Мексике были замечены различные фрески с названиями песен «De Una Vez» и «Baila Conmigo», что вызвало слухи среди фанатов и основных СМИ о том, что Гомес скоро выпустит латиноамериканскую музыку.

14 января 2021 года, Гомес выпустила «De Una Vez» в качестве ведущего сингла из своего будущего испаноязычного проекта. В конце видеоклипа были видны слова «Baila Conmigo», которые, как было отмечено, являются ключом к следующему синглу. 26 января Гомес объявила, что песня «Baila Conmigo» выйдет 29 января. В пресс-релизе Гомес сказала, что с данной песней она «хочет, чтобы все танцевали».

Композиция 
«Baila Conmigo» — это медленная духовая песня в стиле реггетон с бодрыми барабанными ритмами в среднем темпе. В песне Гомес и Алехандро обмениваются знойными текстами о танце и желаниях, несмотря на языковой барьер между ними.
«Мне было очень интересно работать над этой песней с Селеной, поскольку в ней аутентичный звук реггетона сочетается с такими элементами, как щипковая электрогитара, в которой больше поп-музыки», — Tainy о продюсировании «Baila Conmigo», Pitchfork

Список композиций

Музыкальное видео 
Премьера видеоклипа на «Baila Conmigo» состоялась одновременно с релизом трека 29 января 2021 года, его снял бразильский режиссёр Фернандо Ногари. На видео женщина сидящая в одиночестве и смотрит, как Алехандро и Гомес танцуют и выступают под песню. Это вдохновляет женщину отправиться на пляж, где она танцует под песню. Гомес появляется в видео только «несколько раз». Видео было снято между Лос-Анджелесом, Майами и отдаленной рыбацкой деревней в Бразилии. О видео и его значении в связи с пандемией COVID-19, Гомес сказала: «Видео показывает чувство изоляции, которое мы все испытываем прямо сейчас, и то, как музыка действительно объединяет всех нас, независимо от того, где мы находимся».

Критический приём 
Billboard назвал песню «соблазнительной и заразительной». Лукас Вилья, в письме для We Are Mitú, описал химию в треке между Алехандро и Гомес, как «осязаемую» и назвал их «командой мечты, в которой мы не знали, что она нам нужна». Кэролайн Тверски из Seventeen написала, что трек «опредёленно заставит вас танцевать».

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Годовые чарты

История релиза

Сертификации

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 selenagomez.com — официальный сайт Селены Гомес.

Песни 2021 года
Синглы Interscope Records
Песни Селены Гомес
Синглы 2021 года
Поп-песни